La famiglia Medici di Ottajano (in seguito Ottaviano) è uno dei rami cadetti di Casa Medici; insieme con i marchesi Medici Tornaquinci, sono l'unico ramo del casato ancora esistente.

Storia

Origini 
Il capostipite fu Ottaviano de' Medici, discendente da un lontano cugino di Cosimo il Vecchio. Ottaviano fu sposato a Bartolomea Giugni, dalla quale ebbe Bernardetto e Costanza, contessa di Donoratico, mentre in seconde nozze sposò Francesca Salviati, nipote di Lorenzo de' Medici, dalla quale ebbe un altro figlio, Alessandro, futuro papa Leone XI. Bernardetto sposò Giulia de' Medici, figlia del Duca di Firenze Alessandro, discendente quindi dal ramo di Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Magnifico, ovvero da quello divenuto famoso e noto come di Cafaggiolo.

Feudatari di Ottajano 

Fu proprio Bernardetto ad acquistare dai Gonzaga di Molfetta per 50.000 ducati il feudo di Ottajano, in seguito Ottaviano, divenendo così membro della nobiltà napoletana. Il trasferimento fu forse causato da alcuni dissapori con la corte di Cosimo I. La moglie di Bernardetto, Giulia de' Medici, aveva un carattere molto altezzoso e orgoglioso delle proprie origini medicee, ed alla corte di Cosimo pretendeva di essere trattata alla stregua della granduchessa Eleonora di Toledo, causando alcune tensioni con i familiari.

Nel corso dei secoli seguenti il ramo mediceo partenopeo raggiunse una posizione di primo piano all'interno dell'aristocrazia delle Due Sicilie. Tra i membri della dinastia si contano un papa, Leone XI, un cardinale, Francesco de' Medici di Ottajano, condottieri di Santa Romana Chiesa, ambasciatori, Don Luigi de' Medici di Ottajano, rappresentante del Regno di Napoli al Congresso di Vienna, nonché Michele de' Medici di Ottajano, senatore del Regno d'Italia.

Epoca recente 
Il ramo è esistente ancora nel XXI secolo. Giovanni Battista reclama per sé il titolo di 14º Principe di Ottajano e quello di 11º Duca di Sarno. Alla morte di Giovanni Battista avvenuta nel 2015 i titoli dinastici passano a suo figlio primogenito Giuliano che pertanto assume il titolo di 15º Principe di Ottajano e quello di 12º Duca di Sarno.

Dal 1959 altri discendenti hanno ottenuto di poter usare il cognome completo di de' Medici di Toscana di Ottaiano.

Origini genealogiche dei Medici di Ottajano

Tavola d'insieme
Bernardetto, figlio primogenito di Ottaviano de' Medici, sposò nel 1559 Giulia de' Medici, figlia del duca di Firenze Alessandro de' Medici e di Taddea Malaspina. Giulia era alle sue seconde nozze dopo la morte del primo marito, il duca di Popoli Francesco Cantelmo. Da loro figlio Alessandro discende l'intero albero genealogico fino al XXI secolo.
 Alessandro (*? †1606), II signore di Ottaiano, generale dell'esercito pontificio dall'aprile 1605, governatore di Borgo. Sposato con Delia Sanseverino.
 Ottaviano (fl. 1629), II principe di Ottaiano, sposato con Diana Caracciolo, figlia di Marino Caracciolo, principe di Santo Buono.
 Giuseppe (*1635 †1717), III principe di Ottaiano, sposato con Andreana d'Avalos (*1643 †1679), figlia di Andrea d'Avalos, principe di Montesarchio, e di Anna de Guevara.
 Ottaviano (*1660 †7.VII.1710), I duca di Sarno, sposato con Teresa de Mari dei principi di Acquaviva (*? †1.I.1689).
 Giuseppe (*Ottaviano 10.XII.1688 †Livorno 18.II.1743), IV principe di Ottaiano, II duca di Sarno, sposato con Anna Caetani.
 Constanza (*2.I.1717 †20.II.1799), sposata a Napoli il 20.II.1735 con Fabrizio Mattia Pignatelli, VIII principe di Noia, duca di Monteleone (*Napoli 24.II.1718 †Napoli 28.IX.1763).
 Michele (*? †29.VIII.1770), V principe di Ottaiano, III duca di Sarno, sposato con Carmela Filomarino, figlia di Gianbattista Filomarino, principe della Rocca.
 Maria Caterina, sposata con Trojano Cavaniglia, IV duca di San Giovanni Rotondo (*Napoli 20.X.1707 †Portici 2.II.1780).
 Giuseppe (*? †28.VIII.1793), VI principe di Ottaiano, IV duca di Sarno, sposato a Maria Vincenza Caracciolo, figlia di Marino Francesco Caracciolo, principe di Avellino, e di Maria Antonia Carafa.
 Michele (*1771 †1832), VII principe di Ottaiano, V duca di Sarno.
 Giuseppe (*1803 †1874), VIII principe di Ottajano, VI duca di Sarno.
 Alessandro (*? †?)
 Michele (*1823 †1882), IX principe di Ottajano, VII duca di Sarno. Nominato senatore del Regno d'Italia il 28.II.1876. Sposato con Giulia Marulli.
 Giuseppe (*1843 †1894), X principe di Ottajano, VIII duca di Sarno.
 Angelica (*? †?), XI principessa di Ottaiano, IX duchessa di Sarno.
 Francesco (*1808 †1857), cardinale di santa romana Chiesa.
 Marino (*1774 †1835), sposato a Napoli il 14 maggio 1799 con Raffaela Prisco (*Napoli 1773 †Napoli 18.I.1841), figlia di Giuseppe Prisco e di Maria Grazia de Martino.
 Luigi (*31.VII.1815 †19.IX.1865), sposato a Napoli il 9 agosto 1849 con Marianna Perris (*Poli 26.III.1814 †?), figlia di Gennaro Perris e di Maria Giuseppa Vollaro.
 Alberto Marino (*Napoli 11.I.1854 †Napoli 7.V.1825), sposato il 25.II.1880 con Concetta La Fata (*22.IV.1862 †15.IX.1906).
 Armando (*Napoli 3.IX.1901 †Napoli 2.XII.1983), sposato il 16.X.1938 con Rosa Minieri (*Capua 4.III.1907 †Napoli 17.X.1994).
 Giovanni Battista (*Napoli 11.VIII.1939 †Napoli II.2014), sposato il 29.IX.1971 con Gilda Tucci, figlia di Luciano.
 Giuliano Cosimo Marino (*Napoli 25.IX.1974), sposato a Napoli il 23.IV.2008 con Maria del Carmen Serafini.
 Giulia (*Napoli 31.X.2008)
 Flavia (*Napoli 9.II.2010)
 Diana (*Napoli 3.III.2012)
 Claudio (*Napoli 9.VIII.2013)
 Daniele (*Napoli 19.VIII.2015)
 Alessandro (*1777 †1843), maresciallo di campo de Gioacchino Murat, re di Napoli, sposato a Francesca d'Aquino.
 Goffredo (*1822 †1886).
 Alessandro (*1863 †?).
 Giuliano (*1826 †?).
 Edoardo (*1857 †1938), generale di divisione, sposato con Paola Scarampi dei conti di Monale (*1859 †1940).
 Alessandro (*1890 †1944).
 Paolo (*1896 †1973), sposato nel 1925.
 Lorenza (*1926 †?), sposata nel 1953.
 Cosimo (*1929 †Milano 1981), sposato nel 1955.
 Ottaviano (*1957).
 Cosimo Maria (*1991).
 Guglielmo Ottaviano (*1992).
 Lorenzo (*2009).
 Paolo (*1963). Nessun matrimonio nessuna discendenza.
 Maria Giuseppa (*? †?), sposata nel 1793 con Domenico Maria della Leonessa, duca di San Martino.
 Maria Caterina (*? †?).
 Maria Giovanna (*? †?).
 Michele (*? †?), sposato con N. E. Albertini dei principi di Cimitile.
 Giuseppe (*? †?), sposato con Anna Maria Gaetani, figlia di Onorato Gaetani, duca di Miranda.
 Isabela (*Napoli 10.XII.1831 †Napoli 12.VI.1879), sposata a Napoli il 24.IX.1851 con Nicola, IV duca di Sangro (*Napoli 27.VIII.1827 †Napoli 1.II.1901).
 Maria Giovanna (*? †?), sposata nel 1776 con Sigismondo Chigi, principe di Farnese (*1736 †1793)
 Luigi (*? †Madrid 1830), capo di governo di Sicilia. Nessun matrimonio e nessuna discendenza.
 Bernardo (*1583 †1615), III signore e I principe di Ottaiano il 29 agosto 1609. Nessun matrimonio e nessuna discendenza.

Duchi di Sarno
Giuseppe I de' Medici di Ottajano, 1693 - 1717
Giuseppe II, 1717 – 1763
Michele I, 1763 – 1770
Giuseppe III, 1770 – 1793
Michele II, 1793 – 1832
Giuseppe IV, 1832 – 1874
Michele III 1874 – 1882
Giuseppe V, 1882 – 1894
Angelica, 1894 – 1912
Alberto Marino, 1912 – 1925
Armando, 1925 – 1983
Giovanni Battista, 1983 - 2015
Giuliano, dal 2015

Nel 1810 re Gioacchino Murat decretò l'abolizione del feudalesimo nel regno. Il titolo si tramanda ancora (insieme a quello di Principe di Ottaiano) solo formalmente.

Note

Voci correlate
Medici
Tavole genealogiche della famiglia Medici
Ottaviano de' Medici
Bernardetto de' Medici
Papa Leone XI

Altri progetti 

 
Famiglie campane